Siverek (district), een district in de provincie Şanlıurfa in Turkije
Siverek (stad), de hoofdplaats van dit district